Петр Карлович Щебальский ( — ) — историк и публицист, из небогатых дворян Псковской губернии.

Петр Карлович Щебальский 2 декабря 1829 года поступил в артиллерийское училище, как тогда считали — «в службу фейерверком». 8 февраля 1830 года назначен юнкером, а с 28 февраля 1834 года произведен по экзамену прапорщиком «с состоянием по артиллерии» и приказом генерал-фельдцейхмейстера оставлен при артиллерийском училище «для окончания курса наук». По окончании училища, с 23 февраля 1836 года по 1842 год служил в гвардейской артиллерии.

За участие в дуэли был разжалован в канониры (1842); за военные подвиги на Кавказе (1842—1848) восстановлен в прежнем чине и возвращен в гвардию; заведовал дивизионной школой гвардейской артиллерии; был полициймейстером в Москве, затем назначен чиновником особых поручений при Главном управлении цензуры.

Состоял начальником Сувалкской и Варшавской учебных дирекций.

С 1883 по 1886 год Щебальский работал редактором «Варшавского дневника».228

Библиография 
 «Правление царевны Софьи» (М., 1856; перев. на франц. яз.);
 «Чтения из русской истории с конца XVII в.» (6 выпусков, СПб., Москва и Варшава, неск. изд., 1861—62);
 «Начало Руси» (СПб., 1863, последние издания под заглавием «Русская история для грамотного народа и начальных училищ», Варшава, 1876—78);
 «Князь Меньшиков и граф Мориц Саксонский в Курляндии 1726—1727» (M., 1860)
 «Дело о курляндском герцоге Эрнесте-Иоанне Бироне» (М., 1862);
 «Рассказы о Западной Руси» (2 изд., М., 1866);
 «Русская политика и русская партия в Польше до Екатерины II» (М., 1864);
 «Начало и характер Пугачевщины» (М., 1865);
 «Политическая система Петра III» (М., 1870).
  «Вопрос о Курляндском герцогстве при Петре III» // Русский архив, 1866. — Вып. 3. — Стб. 284—304.

Примечания

Литература 
 

Историки Российской империи
Публицисты Российской империи
Государственные деятели царства Польского